Wyspy Morza Śródziemnego, leżącego pomiędzy Europą, Afryką i Azją.

Według powierzchni

Uwagi 

 
Listy wysp